Maria-Magdalena-Kirche, Magdalenenkirche, St. Magdalena sind nach der hl. Maria Magdalena benannte Kirchen. Patrozinium ist 22. Juli.

Das Symbol  bezeichnet Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. Ä.

In anderen Sprachen:
;
;

;
;

Kirchen

Bosnien und Herzegowina 
 Kirche Hl. Maria Magdalena, im Dorf Triješnica

Dänemark 
 Syddjurs Kommune: Marie-Magdalene-Kirche

Deutschland

A 
 Affing, Ortsteil Mühlhausen: St. Johannes Baptist und Maria Magdalena (Mühlhausen)
 Aichach, Ortsteil Obermauerbach: St. Maria Magdalena (Obermauerbach)
 Altötting: Kapuzinerkirche St. Magdalena
 Altwigshagen, Ortsteil Wietstock: St.-Magdalena-Kirche (Wietstock)
 Amöneburg, Wüstung Lindau: Magdalenenkapelle (Amöneburg)
 Anröchte, Ortsteil Effeln: St. Maria Magdalena (Effeln)
 Anrode, OT Hollenbach: St. Maria Magdalena (Hollenbach)
 Arnsberg, OT Bruchhausen: St. Maria Magdalena (Bruchhausen)
 Arzberg (Oberfranken): Maria-Magdalena-Kirche (Arzberg)
 Arzfeld: St. Maria Magdalena (Arzfeld)
 Auerbach in der Oberpfalz, OT Ranna: St. Maria Magdalena (Ranna)

B 
 Bad Bibra: Maria-Magdalenen-Kirche (Bad Bibra)
 Bad Bramstedt: Maria-Magdalenen-Kirche (Bad Bramstedt)
 Bad Königshofen im Grabfeld, OT Althausen: St. Maria Magdalena (Althausen)
 Bad Wimpfen: Magdalenenkapelle (Bad Wimpfen)
 Baunach: Magdalenenkapelle (Baunach)
 Berlin
 Neukölln: Magdalenenkirche (Berlin-Neukölln)
 Niederschönhausen: St. Maria Magdalena (Berlin-Niederschönhausen)
 Maria-Magdalena-Kirche (Behringersdorf)
 Berkenthin: Maria-Magdalenen-Kirche (Berkenthin)
 Bleicherode, OT Hainrode: St. Maria Magdalena (Hainrode)
 Bobenheim-Roxheim: St. Maria Magdalena (Roxheim)
 Bonn, Stadtteil Endenich: Maria-Magdalena-Kirche (Bonn)
 Bovenau: Maria-Magdalenen-Kirche
 Brackenheim, OT Dürrenzimmern: Maria-Magdalenen-Kirche (Dürrenzimmern)
 Braunschweig: Maria-Magdalenen-Kapelle (Braunschweig)
 Bremen: St.-Maria-Magdalena-Kapelle, siehe Palatium (Bremen)
 Bruchmühlbach-Miesau; OT Bruchmühlbach: St. Maria Magdalena
 Buchbrunn: St. Maria Magdalena (Buchbrunn)
 Bühlertann: Schloßkapelle St. Maria Magdalena auf der Tannenburg
 Bullay: St. Maria Magdalena (Bullay)
 St. Magdalena und Katharina (Burgellern)
 Buseck, Ortsteil Oppenrod: Evangelische Kirche Oppenrod

D 
 Darmstadt: Russische Kapelle, Kirche der Hl. Maria Magdalena
 Densborn: St. Maria Magdalena (Densborn)
 Dortmund, OT Lütgendortmund: St. Maria Magdalena (Lütgendortmund)
 Dümpelfeld, Ortsteil Niederadenau: St. Maria Magdalena (Niederadenau)
 Dorn-Assenheim: St. Maria Magdalena (Dorn-Assenheim)

E 
 Ebelsbach: Pfarreikirche St. Magdalena (Ebelsbach)
 Eberbach, OT Brombach: Evangelische Kirche (Brombach)
 Eberswalde: Maria-Magdalenen-Kirche (Eberswalde)
 Ensdorf (Oberpfalz): St. Maria Magdalena (Wolfsbach)
 Eppelborn: Maria-Magdalena-Kapelle (Hierscheid)
 Erfde: St.-Marien-Magdalenen-Kirche (Erfde)
 Erfurt: Magdalenenkapelle (Erfurt)
 Essen: Schlosskapelle St. Maria Magdalena (Essen-Bredeney)
 Eurasburg, OT Happerg: St. Maria Magdalena (Happerg)

F 
 Frankfurt am Main, OT Ginnheim: Maria Magdalena-Kapelle (1830 abgebrochen), vgl.: Alte Bethlehemkirche (Frankfurt-Ginnheim)
 Freiburg: Kirchenzentrum Maria-Magdalena (Freiburg im Breisgau)
 Fürstenfeldbruck: Pfarrkirche St. Magdalena (Fürstenfeldbruck)
 Fürth: Maria Magdalena (Fürth)

G 
 Gastenfelden: St. Maria Magdalena (Gastenfelden)
 Geiselbach: St. Maria Magdalena (Geiselbach)
 Geisfeld: St. Maria Magdalena (Geisfeld)
 Geldern: St. Maria Magdalena (Geldern)
 Gernsheim: Pfarrkirche St. Magdalenen (Gernsheim)
 Gramschatz St. Cyriakus, St. Laurentius und St. Maria Magdalena
 Greding: Grabkirche St. Magdalena
 Griesheim: Dorfkirche Maria Magdalena (Griesheim)
 Goch: St. Maria Magdalena (Goch)
 Gusborn, Ortsteil Quickborn: St.-Maria-Magdalena-Kirche (Quickborn)

H 
 Halle (Saale): Maria-Magdalena-Kapelle (Halle)
 Haltern am See: Stiftskirche St.-Maria-Magdalena Flaesheim
 Hamburg:
 Klein Borstel: Maria-Magdalenen-Kirche (Klein Borstel)
 Moorburg: St.-Maria-Magdalena-Kirche (Hamburg-Moorburg)
 Osdorfer Born: Maria-Magdalena-Kirche (Osdorfer Born)
 Herzogenaurach: St. Maria Magdalena (Herzogenaurach)
 Hildesheim:
 Altstadt: St. Magdalenen (Hildesheim)
 Steuerwald: St. Maria Magdalena (Steuerwald)
 Hille, OT Südhemmern: Kapelle Maria Magdalena (Südhemmern)
 Hinzenburg: St. Magdalena (Hinzenburg)
 Holtgast, OT Fulkum: Maria-Magdalena-Kirche (Fulkum)
 Hörselberg-Hainich, OT Ettenhausen an der Nesse: St. Maria Magdalena (Ettenhausen an der Nesse)
 St. Maria-Magdalena (Humprechtshausen)

J 
 Jena, OT Löbstedt: St.-Marien-Magdalenen-Kirche (Löbstedt)

K 
 Kassel: Magdalenenkirche (Kassel)
 Kemnath: St. Maria Magdalena (Kemnath)
 Kempten (Allgäu): St. Magdalena (Kempten)
 Kiel, OT Elmschenhagen: Maria-Magdalenen-Kirche (Kiel-Elmschenhagen)
 Kirchgandern: Magdalenen-Kapelle (Kirchgandern)
 Köln: St. Maria Magdalena und Lazarus (Köln), Zentralfriedhof Melaten
 Kollnburg, OT Kirchaitnach: Pfarrkirche St. Magdalena
 Kulmbach, OT Kirchleus: St. Maria Magdalena (Kirchleus)

L 
 Langenhain: St. Maria Magdalena (Langenhain)
 Lauenburg/Elbe: Maria-Magdalenen-Kirche (Lauenburg/Elbe)
 Lauenhagen: Maria-Magdalenen-Kirche (Lauenhagen)
 Lehnstedt: Magdalenenkirche (Lehnstedt)
 Leutenberg: Stadtkirche St. Maria Magdalena (Leutenberg)
 Lichtenfels, Gemeindeteil Buch am Forst: St. Maria Magdalena (Buch am Forst)
 Luckau (Wendland): Maria-Magdalena-Kapelle (Luckau)
 Lübeck: Maria-Magdalenen-Kirche (Lübeck)

M 
 Magdeburg: Magdalenenkapelle (Magdeburg)
 Malente: Maria-Magdalenen-Kirche (Malente)
 Mannheim, Stadtteil Straßenheim: Magdalenenkapelle (Mannheim)
 Mansfeld, OT Braunschwende: St. Maria Magdalena (Braunschwende)
 Maria-Magdalenen-Kirche (Marjoß), Hessen
 Marne (Holstein): St. Maria Magdalena (Marne)
 Marsberg, OT Padberg: St. Maria Magdalena (Padberg)
 Meeder, OT Wiesenfeld: Magdalenenkirche (Wiesenfeld bei Coburg)
 Meinerzhagen, Ortslage Grotewiese: Magdalenenkapelle Grotewiese
 Menden, OT Bösperde: St. Maria Magdalena (Bösperde)
 Merzig, Stadtteil Brotdorf: St. Maria Magdalena (Brotdorf)
 Moormerland, OT Hatshausen: Maria-Magdalena-Kirche (Hatshausen)
 München:
 Moosach: Magdalenenkirche (München)
 Neuhausen-Nymphenburg: Magdalenenklause im Schlosspark Nymphenburg
 Münnerstadt: St. Maria Magdalena (Münnerstadt)

N 
 Naumburg: Marien-Magdalenen-Kirche (Naumburg)
 Neuenkirchen (Rügen): Maria-Magdalena-Kirche (Neuenkirchen)

O 
 Oberschwarzach, OT Handthal: kath. Filialkirche St. Maria Magdalena
 Olsberg, OT Gevelinghausen: St. Maria Magdalena (Gevelinghausen)
 Ottobrunn: St. Magdalena (Ottobrunn)

P 
 Pfullingen: Magdalenenkirche (Pfullingen)
 Planegg: St. Magdalena (Planegg)
 Putbus (Rügen), OT Vilmnitz: Maria-Magdalena-Kirche (Vilmnitz)

R 
 Regensburg: 
 Maria-Magdalena-Kirche (Regensburg)
 Klosterkirche im Kloster Sankt Maria Magdalena Regensburg
 Reinbek: Maria-Magdalenen-Kirche (Reinbek)
 Rettenberg, Ortsteil Greggenhofen: St. Maria Magdalena (Greggenhofen)
 Roding: Wallfahrtskirche Heilbrünnl
 Roßtal, Gemeindeteil Buchschwabach: St. Maria Magdalena (Buchschwabach)
 Ruppichteroth, OT Schöneberg: St. Maria Magdalena (Ruppichteroth)

S 
 Salzgitter: Schlosskirche St. Maria Magdalena
 Scheßlitz, Gemeindeteil Augsfeld: St. Kilian und Maria Magdalena (Augsfeld)
 Schmallenberg, OT Almert: Kapelle St. Maria Magdalena (Almert)
 Schmatzin, OT Schlatkow: Dorfkirche Schlatkow
 Schnabelwaid: Maria-Magdalena-Kirche (Schnabelwaid)
 Schnaitsee, OT Kirchstätt: Magdalenenkirche
 Seubersdorf: St. Maria Magdalena (Seubersdorf)
 Sonsbeck: St. Maria Magdalena (Sonsbeck)
 Speyer: Klosterkirche im Kloster St. Magdalena (Speyer)
 Strullendorf, OT Geisfeld: kath. Pfarrkirche St. Maria Magdalena (Geisfeld)

T 
 Templin: Sankt-Maria-Magdalena-Kirche (Templin)
 Tennenlohe: St. Maria Magdalena (Tennenlohe)
 Thedinghausen: St. Maria Magdalena (Thedinghausen)
 Tiefenbronn: St. Maria Magdalena (Tiefenbronn)
 Trennfurt: Wehrkirche St. Maria Magdalena (Trennfurt)

U 
 Undeloh: St. Magdalenen (Undeloh)

V 
 Vilshofen an der Donau, OT Hausbach: St. Magdalena (Hausbach)

W 
 Waltenhofen, OT Linsen: St. Nikolaus und Magdalena (Linsen)
 Weimar: Kirche der Hl. Maria Magdalena
 St. Wendel: Maria-Magdalenenkapelle (St. Wendel)
 Wienhausen, OT Oppershausen: Maria-Magdalena-Kapelle (Oppershausen)
 Wildemann: Maria-Magdalenen-Kirche (Wildemann)
 Winterscheid: St. Maria Magdalena (Winterscheid)
 Wittmund, OT Berdum: Maria-Magdalena-Kirche (Berdum)
 Witzleben: St. Magdalenen (Witzleben)
 Wuppertal: St. Maria Magdalena (Beyenburg)

Z 
 Zapfendorf, OT Unterleiterbach: kath. Filialkirche St. Maria Magdalena (Unterleiterbach)
 Zella-Mehlis, Stadtteil Mehlis: Magdalenenkirche (Zella-Mehlis)

Frankreich 
 Église de la Madeleine, Aix-en-Provence
  Basilique Ste-Madeleine d’Angers, Pays de la Loire
 Chapelle Ste-Madeleine de Bédoin, Provence
 Ste-Marie-Madeleine (Champeaux), Bretagne
 Ste-Madeleine (Châteaugiron), Bretagne
 Ste-Marie-Madeleine (Domont), Île-de-France
 Église Sainte-Madeleine du Hauteville, Île-de-France
 Ste-Marie-Madeleine (Le Bellay-en-Vexin), Île-de-France
 Ste-Marie-Madeleine (Marcoussis), Île-de-France
 Ste-Marie-Madeleine (Marseille), Provence
 Chapelle Ste-Madeleine de Mirabeau, Provence
 Ste-Madeleine (Montagrier), Aquitanien
 Église Sainte-Marie-Madeleine de Montchauvet (Yvelines), Île-de-France
 Église La Madeleine, Paris
 Ste-Marie-Madeleine (Penmarch), Bretagne
 Église Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château, Okzitanien
 Église Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Hilaire-Fontaine
  Basilique Ste-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Provence
 Église Sainte-Madeleine de Strasbourg, Elsass
 Ste-Marie-Madeleine (Taizé), Burgund
 Église de la Madeleine de Troyes, Champagne
  Basilique Ste-Marie-Madeleine de Vézelay, Burgund

Griechenland 
 Halepa, Kreta: Maria-Magdalena-Kirche

Israel/Palästina 
 Jerusalem: Maria-Magdalena-Kirche

Italien 

 Cappella di Santa Maria Maddalena Anghiari, Toscana
 Chiesa Santa Maria Maddalena a Cremona, Lombardei
  Duomo di Santa Maria Maddalena a Desenzano del Garda, Lombardei
  Cattedrale di Santa Maria Maddalena a Lanusei, Sardinien
 Chiesa Santa Maria Maddalena di Lodi, Lombardei
 Chiesa Santa Maria Maddalena e Santa Teresa d'Avila a Monza, Lombardei
 Chiesa di Santa Maria Maddalena Ossana, Trentino
 Oratorio di Santa Maria Maddalena dei Malsani, Prato, Toskana
 St. Magdalena in Oberlehen, Südtirol
 St. Magdalena in Prazöll, Südtirol
 St. Magdalena (Mareit) in Ratschings, Südtirol
 Chiesa Santa Maria Maddalena, Rom
 Chiesa della Maddalena, La Maddalena Venedig, Venetien
 Pfarrkirche St. Magdalena, Villnöß, Südtirol

Lettland 
 Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīca, Riga

Niederlande 
 Maria Magdalenakerk (Goes)
 Maria Magdalenakerk (’t Kalf)

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Leithaprodersdorf
 Pfarrkirche Mönchhof
 Pfarrkirche Schützen am Gebirge
 St. Maria Magdalena (Weingraben)

Kärnten
 Filialkirche Baldersdorf
 Filialkirche Loibegg in Eberndorf
 Kirche Oberbuch (Gmünd in Kärnten)
 Filialkirche St. Magdalena am Lurnfeld
 Kirche am Magdalensberg
 Pfarrkirche Mitschig
 Filialkirche Rottendorf (Hll. Wolfgang und Magdalena)
 Pfarrkirche Ruden
 Filialkirche St. Magdalen (Villach)
 Pfarrkirche Theißenegg
 Filialkirche Untervellach
 Pfarrkirche Maria Magdalena (Völkermarkt)
 Filialkirche Weitensfeld

Niederösterreich
 Pfarrkirche Altenmarkt im Yspertal
 Pfarrkirche Furth an der Triesting
 Pfarrkirche Gschaidt
 Pfarrkirche Loimersdorf in Engelhartstetten
 Pfarrkirche Raasdorf
 Pfarrkirche Scheibbs in Scheibbs
 Pfarrkirche Scheiblingkirchen
 Pfarrkirche Unterdürnbach
 St. Magdalena (Unterthürnau)
 Stadtpfarrkirche Waidhofen an der Ybbs
 Marktkapelle Emmersdorf

Oberösterreich
 Magdalenabergkirche in Bad Schallerbach
 Pfarrkirche Franking
 Pfarrkirche St. Magdalena (Linz)
 Pfarrkirche Oepping
 Pfarrkirche Magdalenaberg in Pettenbach
 Pfarrkirche Waldburg (Oberösterreich)

Salzburg
 Pfarrkirche Kuchl

Steiermark
 Hl. Magdalena auf dem Kalvarienberg (Graz)
 Pfarrkirche Großsteinbach
 St. Magdalena (Judenburg)
 Pfarrkirche Köflach
 Pfarrkirche Sankt Magdalena am Lemberg
 Hl. Magdalena am Kalvarienberg, bei Mautern in Steiermark
 Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Tragöß
 Pfarrkirche St. Magdalena (Wildon)

Tirol
 Pfarrkirche Oberleutasch
 St. Magdalena im Gschnitztal
 Sankt Magdalena im Halltal
 Expositurkirche Karrösten
 Pfarrkirche Kematen in Tirol

Vorarlberg
 Kapelle Ammenegg (Hll. Maria Magdalena und Wendelin)
 Kapellenbildstock Hauptmannsbild, Satteins
 Kuratienkirche Gargellen
 Kapelle St. Magdalena (Lochau)

Wien
 Schlosskapelle Maria Magdalena (Schönbrunn)

Polen 
  Magdalenenkirche Breslau
 Maria-Magdalenen-Kirche (Jasiona) (Jeschona)
 Magdalenenkirche (Kaltwasser)
 St. Maria Magdalena (Rozogi) (Friedrichshof)
 Schrotholzkirche St. Maria Magdalena (Stare Olesno) (Alt-Rosenberg)
 Basilika St. Maria Magdalena und St. Stanislaus in Szczepanów
 Maria-Magdalena-Kathedrale, Warschau

Portugal 
 Santa Maria Madalena (Alcobertas)

Schweden 
 St. Maria-Magdalena (Stockholm)

Schweiz 
 Kapelle St. Maria Magdalena, Paspels, Kanton Graubünden
 Kapelle St. Maria Magdalena (Rueun), Kanton Graubünden
 Reformierte Kirche Schnaus (Hle. Sebastian, Maria Magdalenas und Georg), Kanton Graubünden
 Katholische Pfarrkirche Tersnaus (Apollinaris von Ravenna und Maria Magdalena), Kanton Graubünden
 Pfarrkirche Alpnach, Kanton Obwalden
 Untereggen, Pfarrkirche Maria Magdalena, Kanton Sankt Gallen
 Chiesa di Santa Maria Maddalena, Pfarrkirche Maria Magdalena, Capolago, Kanton Tessin
 Kapelle Drei Eidgenossen, Pfäffikon, Kanton Zürich
 Auferstehungskirche St. Maria Magdalena (Rafz), Kanton Zürich
 Spitzkirche St. Magdalena (Rheinau ZH), Kanton Zürich
 St. Maria Magdalena Züberwangen, Kanton St. Gallen

Serbien 
 Kirche Hl. Maria Magdalena, im Dorf Bogosavac
 Kirche Hl. Maria Magdalena, im Dorf Donja Ljuboviđa
 Kirche Hl. Maria Magdalena, im Dorf Kozjak

Spanien 
 Santa María Magdalena (Zamora)

Tschechien 
 Wallfahrtskirche Maria Kulm in Chlum Svaté Maří, Egerland
 St. Maria Magdalena (Karlsbad)
 Majdalena (Sankt Maria Magdalena): Sv. Máří Magdaléna
 St. Magdalena (Volary)
 Majdalenka, Kirchenruine bei Svojanov

Ukraine 
 Kirche der Heiligen Maria Magdalena (Mariupol), 1935 zerstörte Kirche

Ungarn 
 Maria-Magdalena-Kirche (Budapest)

Vereinigtes Königreich 
 St Mary Magdalene’s Church (Boveney), England
 St Mary Magdalene Woolwich, London, England
 St Mary Magdalene (Taunton), England

Siehe auch 
Maria-Magdalena-de-Pazzi-Kirche

Einzelnachweise

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)